Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Се Шувэй и Пэн Шуай защищали свой титул и уступили уже на своём старте в матче второго раунда.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Се Шувэй (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Второй раунд)

<li>   Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Второй раунд)
<li>  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Финал, отказ)
<li> ' Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Титул)

<li>  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2014